Бонайре:

 Бонайре — остров в Карибском море из группы Подветренных островов, входящих в архипелаг Малых Антильских островов.
 Бонайре, Синт-Эстатиус и Саба — островное владение Нидерландов в Карибском море, в архипелаге Малых Антильских островов в Вест-Индии.